Strzelce Wielkie peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Strzelce Wielkie, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Strzelce Wielkie, un village de la voïvodie de Łódź, chef-lieu de la gmina de Strzelce Wielkie ;
 Strzelce Wielkie, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.